

Населені пункти та їхні частини

 Фабянув — село в гміні Блендув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Фабянув — село в гміні Нове Скальмежице Островського повіту Великопольського воєводства
 Фабянув — село в гміні Добжиця Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Фабянув — частина села Келчев-Ґурни в гміні Коло Кольського повіту Великопольського воєводства

Примітки